Zagóra peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Zagóra, un village de la gmina de Bełżec ;
 Zagóra, un village de la gmina de Susiec ;
 Zagóra, un village du powiat de Włodawa ;
 Zagóra, un village du powiat de Zamość.

dans d'autres voïvodies
 Zagóra, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates ;
 Zagóra, un village dans la voïvodie de Lubusz.